Enrique el Negro puede referirse a:
Enrique III, 1017 - 1056, emperador del Sacro Imperio;
Enrique IX de Baviera, 1075 - 1126, abuelo materno de Federico Barbarroja;
Enrique de Malaca, n. 1495, intérprete, esclavo de Fernando de Magallanes;
Héctor Enrique, n. 1962, futbolista argentino.